Военная академия аль-Асад (), также известная как Военно-техническая академия им. Хафеза Асада. В академии готовят военнослужащих сухопутных и бронетанковых войск ВС Сирии.

Академия расположена в городе Алеппо в 7 км юго-западней центра города.

Во время гражданской войны на академию неоднократно осуществлялись нападения.

Примечания 

1979 год в Сирии
Военные высшие учебные заведения
Вооружённые силы Сирии
Высшие учебные заведения Алеппо